Die Seguros Bolívar Open Barranquilla 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. April 2013 in Barranquilla, Kolumbien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. April bis 8. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 28 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Cristóbal Saavedra Corvalán
 Iván Endara
 Juan Carlos Sáez
 Claudio Grassi

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Barranquilla